Гуджрат:

 Гуджрат — город в Пакистане, центр одноимённого округа.
 Гуджрат — один из 36 округов пакистанской провинции Пенджаб.